Het letterwoord ASM heeft meerdere betekenissen:
 Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, een Arabische bevrijdingsbeweging in Iran
 Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij, een voormalige werf in Arnhem
 Assembler, een low-levelprogrammeertaal.
 ASM International, een leverancier van productiemachines voor de halfgeleiderindustrie.
 AS Monaco, Franse voetbalclub